W eliminacjach ze strefy UEFA, uczestniczyło 32 drużyny, które zostały podzielone na 9 grup. Awans uzyskiwała drużyna, która zajęła 1. miejsce w swej grupie kwalifikacyjnej. Wyjątek stanowiła grupa 9, z której najlepsza drużyna (ZSRR) awansowała do barażu interkontynentalnego. Eliminacje trwały od 14 listopada 1971 do 21 listopada 1973.

Drużyny, które uzyskały awans 
  Szwecja
  Włochy
  Holandia
  NRD
  Polska
  Bułgaria
  Jugosławia
  Szkocja

Grupa 1 

 −  0:2

 −  4:0

 −  3:0

 −  0:0

 −  2:0

 −  2:2

 −  7:0

 −  0:2

 −  2:2

 −  3:2

 −  3:3

 −  1:2

 −  2:1
Szwecja zwyciężając w "meczu o awans" na neutralnym terenie z Austrią 2-1 awansowała do finałów MŚ 1974.

Grupa 2 

 −  0:4

 −  0:0

 −  2:0

 −  3:0

 −  0:0

 −  0:1

 −  5:0

 −  0:1

 −  0:0

 −  1:0

 −  2:0

 −  2:0

Grupa 3 

 −  4:0

 −  0:4

 −  4:1

 −  0:2

 −  9:0

 −  0:0

 −  0:5

 −  5:0

 −  1:8

 −  1:2

 −  2:0

 −  0:0
Holandia awansowała różnicą bramek.

Grupa 4 

 −  1:0

 −  1:1

 −  5:0

 −  2:0

 −  2:0

 −  1:4

 −  1:0

 −  1:5

 −  2:0

 −  1:0

 −  9:0

 −  1:4

Grupa 5

Grupa 6 

 −  4:0

 −  0:1

 −  3:0

 −  0:4

 −  1:0

 −  1:1

 −  2:1

 −  3:0

 −  0:0

 −  2:2

 −  1:1

 −  2:0

Grupa 7 

 −  2:2

 −  1:0

 −  2:3

 −  3:1

 −  0:0

 −  2:4

 −  1:0

Jugosławia uzyskała awans do finałów MŚ 1974 wygrywając w "meczu o awans" na neutralnym terenie z Hiszpanią 1-0.

Grupa 8 

 −  1:4

 −  2:0

 −  1:1

 −  6:0

 −  2:1

 −  1:0

Grupa 9 

 −  1:0

 −  1:2

 −  2:1

 −  1:0

 −  1:1

 −  2:0

Związek Radziecki awansował do barażu interkontynentalnego UEFA/CONMEBOL.
Zobacz: Play-off interkontynentalny do MŚ 1974.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki eliminacji do MŚ 1974 - strefa europejska

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1974
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej